USS Duncan es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Duncan (DD-46), destructor de la clase Cassin.
 USS Duncan (DD-485), destructor de la clase Gleaves.
 USS Duncan (DD-874), destructor de la clase Gearing.
 USS Duncan (FFG-10), fragata de la clase Oliver Hazard Perry.
Duncan, USS